G35 peut faire référence à :
 HMS Marne (G35), un destroyer de la Royal Navy ;
 Sclérose en plaques, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres